Mosty kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Masty, distriktshuvudort, Hrodnas voblast,

Polen 

 Mosty (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat kielecki, 
 Mosty (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat pucki, 
 Mosty (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap), Powiat goleniowski,

Tjeckien 

 Mosty u Jablunkova, ort, Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar